Примера Дивисьон 1986/1987 () — 57-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1986/87 на rsssf.com

1986/1987
Аргентина
Аргентина
1986 год в Аргентине
Спорт в Аргентине в 1987 году